Francis Chateauraynaud
Yohan Chateauraynaud